Кіта-Сітара
Повіт Кіта-Сітара
Сітара (Айті)